Список стран по распространённости табакокурения приводит информацию о годовом потреблении табака и сигарет, а также о связанной с курением смертности и доле курильщиков в разных странах.

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения назвала табачную эпидемию одной из наиболее угрожающих для человечества: около 1,3 миллиарда людей курило табак, ежегодно его потребление влекло гибель более 8 миллионов человек (из них 1,2 миллиона смертей было связано с воздействием вторичного табачного дыма).

Список стран по распространению табакокурения

Распространённость потребления табака по регионам

Примечания

Ссылки 
 Раздел официального сайта ВОЗ о табакокурении
 Интервью главного терапевта Минздрава России о вреде курения
 Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака

Табакокурение
Сигареты
Сигареты
Борьба с курением